Kamo může být:

 Kamo (jezero) – japonské jezero v prefektuře Niigata
 Kamo (Niigata) – japonské město v prefektuře Niigata
 Kamo (přítok Podkamenné Tungusky) – ruská řeka, přítok Podkamenné Tungusky
 Kamo (přítok Joda) – japonská řeka, přítok Joda
 Tjomej Kamo (鴨 長明) – japonský spisovatel

 Simona Ter-Petrosjana, gruzínský bolševický revolucionář arménského původu přezdívaný Kamo
 Gavaṙ – město v Arménii nazývané v letech 1959–1996 Kamo